Banner kan syfta på:

 Banner (skivmärke) – ett amerikanskt skivmärke under 1920- och 1930-talen
 Banner – en form av reklam på Internet, se webbannons
 The Banner of Freedom – titeln på Samoas nationalsång
 The Banner Saga – ett taktiskt, episodiskt datorrollspel som handlar om vikingar
 The Star-Spangled Banner – USA:s nationalsång
 Operation Banner – det uppdrag brittisk militär hade under Konflikten i Nordirland mellan 1969 och 2007

Personer 
 Banner (släkt) – en dansk adelssläkt
 Banner Johnstone (1882–1964), en brittisk roddare
 David Banner (rappare) (1974–), amerikansk rappare, musikproducent och skivbolagschef
 Erik Banner (1481–1554), en dansk adelsman

Geografi
 Banner, Wyoming – en ort
 Banner County – ett administrativt område i delstaten Nebraska
 Ejina Banner – en prefektur i Kina
 Banner Lake – flera

Se även
 Baner